— 40-й император Японии, правивший с 20 марта 673 по 1 октября 686 года. Имя — Оама. Японский посмертный титул — Амэ-но-нунахара-окино-махито.

Жизнеописание 
Сын императора (тэнно) Дзёмэя и императрицы Когёку. После смерти отца находился под опекой матери. После восшествия на престол его старшего брата Тэндзи был вынужден вести незаметный образ жизни, чтобы не быть заподозренным в политических амбициях. Он женился на дочерях своего брата, а в 671 году отказался от должности наследного принца и перебрался в провинцию Ямато, где объявил о намерении стать монахом.

После смерти в 672 году Тэндзи и восхождения на трон племянника Отомо (под именем Кобун) Тэмму собрал войско и решил бороться за власть. Эта война получила название «смута Дзинсин». В конце концов в 673 года Тэмму победил Кобуна (последний покончил с собой) и стал новым тэнно (императором).

В 673 году переносит столицу государства в Ямато, которая получает название Асука.

По этому поводу Отомо Миюки сложил следующие строки:
Великий государь,
Являешься ты богом!
И оттого те дикие поля,
Где кони рыжие себе ломали ноги,
Столицей стали у тебя!

Во внутренней политике пытался подражать правилам буддизма. В то же время пытался создать чисто японский вид буддизма. В 675 году запретил употребление мяса. Вместе с тем способствовал усиленной позиций синтоизма в стране. Кроме того, много сделал для укрепления императорской власти, сместив аристократов (рода Отомо и Сога) — его сыновья занимали ключевые государственные должности.

Весомым вкладом Тэмму является внедрение для названия страны Ниппон, в надпись которого входит иероглиф со значением солнце (сохраняется до сих пор).

Во внешней политике пытался ослабить влияние Китая: заключил союз с корейским государством Силла и разорвал отношения с династией Тан.

Семейное древо 
Замечание: титул мико или о: дзи () носили сыновья государя, принцы или князья; титул химэ-мико, кодзё: или одзё: () — носили княгини / принцессы.

Примечания

Литература